Carl Bang er navnet på flere personer:

 Carl Bang (jurist) (1888-1970) – dansk præsident for Vestre Landsret (Emil Johannes Carl Bang)
 Carl Bang (forfatter) (1926-1998) – dansk forfatter